Eure je:

 Eure (řeka), francouzská řeka v Normandii
 Eure (departement), francouzský departement v Normandie
 Eure (údolí), malé údolí u francouzské obce Uzès